Il doppio del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Mima Jaušovec e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Barbara Potter e Anne Smith 6–4, 6–1

Teste di serie 

 Barbara Potter /  Anne Smith (finale)
 Mima Jaušovec /  Martina Navrátilová (Campionesse)

 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Rosalyn Fairbank /  Tanya Harford (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1981